Аллсвенскан 2021 — 97-й сезон від часу створення вищого дивізіону (в 1924 році). У чемпіонаті беруть участь традиційно 16 клубів. 

Чемпіонський титул вдруге поспіль здобув клуб Мальме ФФ.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Учасники сезону 2021 року

Турнірна таблиця

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Плей-оф 

|-
|colspan="5" style="background-color:#97DEFF"|11/14 грудня 2021

|}

Див. також 
 Супереттан 2021
 Кубок Швеції з футболу 2020—2021
 Кубок Швеції з футболу 2021—2022

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Аллсвенскан на soccerway 

Чемпіонат Швеції з футболу
Швеція
2021 у шведському спорті